Tepojärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Tepoonjärvi, sjö, Päijänne-Tavastland, 
 Teponlampi, sjö, Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar